Ashland é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Ashland (Ohio)
Condado de Ashland (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos